Добровольська сільська рада — сільське поселення, Новоорський район, Оренбурзька область, Росія
 Добровольська сільська рада — сільське поселення, Свіслоцький район, Гродненська область, Білорусь

Див. також 
 Добровільська сільська рада